Mrtovnjak (Dugi otok), otočić između od Dugog otoka i Rave
 Mrtovnjak (Iž), otočić jugoistočno od Iža
 Mrtovnjak (Kurba Vela), otočić u Kornatskom otočju
 Mrtovnjak (Maćin Školj), također nazvan i Maćin Školj, otočić u Jadranskom moru